Cinnamon (engl. Zimt) bezeichnet:

 Cinnamon (Band), eine schwedische Indiepop-Band
 Cinnamon (Desktop-Umgebung), eine Desktop-Umgebung für Linux
 eine Fellfarbe bei Hauskatzen, siehe Fellfarben der Katze
 USS Cinnamon (AN-50), ein Schiff der US-Navy

Cinnamon ist der Künstlername von:

 Gerry Cinnamon (Gerard Crosbie; * 1984), schottischer Singer-Songwriter